John Stuart, III conte di Bute (1713-1792) – botanico britannico, Primo Ministro nel 1762-1763
 John Stuart (1718-1779) – Sovrintendente britannico agli Affari Indiani nelle colonie del Nord America durante la guerra d'indipendenza americana
 John Stuart (1743-1821) – correttore del Nuovo Testamento in lingua gaelica scozzese
 John Stuart, I marchese di Bute (1744-1814) – nobile inglese, III conte di Bute
 John Stuart (1749-1823) – colono della Virginia occidentale e combattente alla battaglia di Point Pleasant
 John Stuart, conte di Maida (1759-1815) – figlio del lealista John Stuart, tenente generale britannico durante le guerre napoleoniche
 John Stuart (1780-1847) – esploratore canadese e commerciante di pellicce
 John McDouall Stuart (1815-1866) – esploratore britannico, primo europeo ad aver attraversato con successo l'Australia da nord a sud
 John Stuart, Lord Mount Stuart – politico scozzese
 John Stuart (1898-1979) – attore scozzese

 John Stuart Mill (1806-1873) – filosofo ed economista britannico

Pagine correlate 
John Stewart